Rozgrywki Serie B w sezonie 2014/2015 były 83. edycją w historii włoskiej drugiej ligi. W lidze rywalizowały 22 drużyny, z których 5 awansowało z Lega Pro Prima Divisione, a 3 spadły z Serie A.

Drużyny 

Objaśnienia:
Zwycięzca baraży o utrzymanie.
Zwycięzcy baraży o awans do Serie B.
Siena wycofała się po poprzednim sezonie z rozgrywek Serie B. W momencie, w którym zaczęły pojawiać się informacje o upadku drużyny z centralnych Włoch, FIGC ogłosiło plan redukcji ilości drużyn w Serie B. W związku z tym Novara (przegrany baraży o utrzymanie) zgłosiła sprawę do CONI, gdzie wygrała rozprawę z FIGC i Serie B na następny sezon pozostała ligą z 22 drużynami. Mimo to, Novara spadła, co było spowodowane wyborem przez FIGC drużyny z trzeciego poziomu rozgrywkowego - Vicenzę.

Rozgrywki

Tabela 

||rowspan=8|

||rowspan=1|

Miejsce po danej kolejce 

Źródło:

Wyniki

Statystyki

Baraże

Baraże o awans do Serie A 
Baraże o ostatnie miejsce premiujące awansem do Serie A rozgrywane jest według formatu wprowadzonego w sezonie 2013/14 - drużyny z miejsc 3-4 zaczynają baraże od półfinału, natomiast od ćwierćfinału walkę zaczynają zespoły z miejsc 5-8. W ćwierćfinałach rozgrywany jest jeden mecz, natomiast w półfinałach i finale rozgrywane są dwumecze.

Ćwierćfinały 

Awans do półfinału: Pescara

Awans do półfinału: Avellino

Półfinały 
Awans do finału: Pescara

Awans do finału: Bologna (wyższa pozycja w tabeli)

Finał 

Zwycięzca baraży i awans do Serie A: Bologna (wyższa pozycja w tabeli)

Baraże o utrzymanie w Serie B 

Zwycięzca baraży o utrzymanie: Modena (wyższa pozycja w tabeli)

Ostatecznie pomimo rozegrania baraży, utrzymanie uzyskały obie drużyny. Było to związane z karną degradacją Catani do Legi Pro.

Uwagi

Przypisy 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2014 we Włoszech
2015 we Włoszech